

Codici 
 FOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Foya (Liberia)

Geografia 
 Foy  – villaggio belga teatro di scontri nella seconda guerra mondiale

Persone 
 Bryan Foy (1896-1977) – produttore cinematografico e regista statunitense
 Chris Foy (1983) – attore australiano
 Claire Foy (1984) – attrice britannica di origini irlandesi
 John Foy (1882-1960) – maratoneta statunitense
 Mackenzie Foy (2000) – modella e attrice statunitense
 Magda Foy (1905-2000) – attrice statunitense
 Shirley Bunnie Foy (1936-2016) – cantante e percussionista statunitense